Гундель, Гунделен — село, Кабардино-Балкарська автономна область
 Габор Гундел Такаш — спортивний телекоментатор Пісенного конкурсу Євробачення 2011
 Карой Гундель — відомий угорський кухар і підприємець.
 «Гундель» () — ресторан в Міському парку Будапешта.